Bengt Bellander kan syfta på:

* Bengt Bellander (1916–1989), svensk militär 
 Bengt Bellander (född 1948), svensk silversmed